Челебі — турецький культурний термін.

 Евлія Челебі (اوليا چلبي, Evliya Çelebi. 1611—1679 /1682) — богослов, державний діяч, мандрівник і письменник Османської імперії 17 ст.
 Челебієв Челебі (1885 — 23 лютого 1918) — кримськотатарський політичний і державний діяч

 Челебі-Яурн-Белі, Челебі-Бурун — гора в Криму, Байдарська яйла